París, bajos fondos () es una película francesa de 1952 dirigida por Jacques Becker. La historia se basa libremente en un infame triángulo amoroso entre la prostituta Amélie Élie y los jefes de pandillas apaches Manda y Leca, que fue el tema de muchas historias sensacionalistas en 1902.

Reparto 
 Simone Signoret: Marie (Amélie Élie)
 Serge Reggiani: Georges Manda
 Claude Dauphin: Félix Leca
 Raymond Bussières: Raymond
 Gaston Modot: Danard
 Paul Barge: el inspector Juliani

Participación en festivales 

1.ª Semana Internacional del Cine de San Sebastián

Notas y referencias

Enlaces externos 

 

 

 Reclamo de la película.

 Presentación de la película y coloquio sobre ella en la emisión del 15 de sept. de 1997 del programa de La 2 (TVE) ¡Qué grande es el cine!, dirigido por José Luis Garci: la presentación, hasta los 10 min. y 30 seg.; el coloquio, a partir de los 11 min.
 Otra copia, por partes.
 Presentación y principio del coloquio: la presentación, ya empezada, hasta los 7 min. y 4 seg.; el coloquio, a partir de entonces.
 Resto del coloquio: 1; 2; 3; 4; 5.

 Coloquio sobre la película en el programa de Telemadrid Cine en blanco y negro, dirigido por J. L. Garci: 1; 2; 3.

 Serge Reggiani habla de la película, con imágenes de ella y del rodaje; en francés.

 Música de la película.
 Montaje de dos escenas: la del baile, con versión de Georges van Parys de Sobre las olas, y otra con la melodía de Le temps des cerises.   

Películas de 1952
Películas en francés
Películas rodadas en Francia
Películas ambientadas en París